Warsönke ist der Familienname von
 Silvio Warsönke (* 1967), ehemaliger Leichtathlet
 Annette Warsönke (* 1969), deutsche Autorin, Freie Lektorin und Dozentin